overlast (doorverwijspagina)
 Hinder (band), Amerikaanse rockband